VI je dvočrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 vi, urejevalnik besedil v sistemih Unix
 število 6 v rimskem zapisu številk 
 VI (album), glasbeni album skupine Siddharta
 kodo za Ameriške Deviške otoke () po standardu ISO 3166 (tudi internetno domeno .vi)